Подборжани (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Лоуни Устецкого края.

История 
Первые письменные упоминания о Подборжани относятся к 1369 году. В 1575 году получил статус города.

Акты насилия в ходе изгнания немцев из Чехословакии в июне 1945.

География 
Расположен в 14 км к юго-западу от города Жатец, на высоте 320 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города  

Города Устецкого края